Робе́рто Ро́хас (): Рохас, Роберто Антонио (род. 1957) — чилийский футболист, вратарь.
 Рохас, Роберто (род. 1974) — испанский футболист, защитник.

См. также 
 Рохас, Роберт